Яюк Басукі і Кароліна Віс були чинними чемпіонками, але в першому колі їх перемогли Чанда Рубін і Іріна Спирля.

Мартіна Хінгіс і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Тамарін Танасугарн і Олена Татаркова з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Хінгіс /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (1-ше коло)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (1-ше коло)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Acura Classic 1998 Doubles Draw 

LA Women's Tennis Championships
Тур WTA 1998